Голец:
Рыбы
 Гольцы (род) () — род рыб семейства лососёвых.
 Арктический голец () — вид рыб семейства лососёвых.
 Усатый голец или обыкновенный голец () — вид рыб семейства балиториевые.

Сёла
 Голец — село в Болгарии.

Острова
 Голец — остров в Баренцевом море (Ненецкий автономный округ).
 Голец — остров в Белом море (Архангельская область).
 Голец — остров в составе архипелага Новая Земля (Архангельская область).
 Голец — остров на озере Чебаркуль (Челябинская область).

Горы
 Голец — гора в Карелии, одна из вершин кряжа Ветреный Пояс.

Форма рельефа
 Голец — распространённое в Сибири название горной вершины, поднимающейся выше границы леса, большей частью лишённой растительности и имеющей обычно уплощённую (платообразную) форму.

Литература
 «Голец подлунный» — рассказ палеонтолога Ивана Ефремов о руководимой им Верхне-Чарской экспедиции.

См. также 
 Гольцы